ATX est un sigle qui peut faire référence à :
 Austrian Traded Index, un indice boursier autrichien ;
 Advanced Technology Extended, en informatique, un format de carte mère ;
 Alimentation ATX, par extension, ATX désigne aussi le format de l'alimentation électrique destinée à ce type de cartes mères.

AT-X peut désigner :
 AT-X, une chaine de télévision au Japon ;
 Série AT-X, une série d'appareils photo Nikon ;
 AT-X, un modèle d'automobile Toyota Aurion.

AT-X est un code qui peut désigner :
 Austin (Texas).